Boyfriend ist englisch für „festen Freund“ und bezeichnet:

 ein Lied von Justin Bieber, siehe Boyfriend (Justin-Bieber-Lied)
 ein Lied von Big Time Rush, siehe Boyfriend (Big Time Rush-Lied)
 ein japanischer Manga, siehe Boyfriend
 eine südkoreanische Band, siehe Boyfriend (Band)
 eine locker sitzende und weiter geschnittene Damenjeans, siehe Boyfriend-Jeans
 ein Spielfilm von 1971 mit Twiggy in der Hauptrolle, siehe Boyfriend (Film)